Кирюшкин — русская фамилия. Известные носители:

 Кирюшкин, Владимир Иванович (1921—2001) — русский советский писатель и драматург.

 Кирюшкины — дуэт пантомимистов и танцоров:
 Кирюшкин, Олег Борисович (род. 1948);
 Кирюшкина, Наталья Васильевна (урожд. Шестакова, род. 1951).

См. также 
 Кирюшкино